Oda radosti, pjesma Friedricha Schillera.
 tema iz Devete simfonije Ludwiga van Beethovena u koju je ukomponirana Schillerova pjesma
 europska himna, himna Europske unije i Vijeća Europe bazirana na spomenutom Beethovenovom djelu
 "Ode to Joy", album kanadskog indie rock benda The Deadly Snakes